Anaretella är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Günther Enderlein 1911. Anaretella ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallmyggor
Anaretella